

Toponyme 
Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Humboldt () :
 le comté de Humboldt, situé dans l'État de Californie ;
 le comté de Humboldt, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Humboldt, situé dans l'État du Nevada.

Voir aussi 
 Humboldt County, un film américain réalisé par Darren Grodsky et Danny Jacobs en 2008